Piskavica est un toponyme qui peut désigner :
Piskavica, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Piskavica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.